Morillon est un nom commun et un nom propre français qui peuvent faire référence à :

Étymologie 
Morillon est issu de more, qui signifie « noir », forme vieillie de maure, avec suffixe -illon.

Toponyme 

 Morillon, commune française du département de la Haute-Savoie, station touristique d'hiver et d'été ;
 Saint-Morillon, commune française du département de la Gironde ;
et aussi
 Montmorillon, commune française du département de la Vienne ;

Hydronyme 
Morillon est un nom de cours d’eau notamment porté par :
 la Font-Morillon, ruisseau des communes de Fontcouverte et Bussac-sur-Charente dans le département de la Charente Maritime.

Histoire 
 Maquis du Morillon, maquis du deuxième groupement du département des Vosges ;

Zoologie 
Plusieurs oiseaux se nomment morillon. Ce terme est utilisé pour nommer des canards au plumage noir. Dans ce cas, le terme dérive de maure :
 Fuligule morillon ou morillon d'Europe — Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) ;
 Morillon à bec cerclé — Aythya collaris (Donovan, 1809) ;
 Morillon glacial - Clangula hyemalis.

Botanique 
 Morillon, variété de raisin noir ou blanc-rose, cépage proche du pinot et entrant en particulier dans la composition du champagne. À l'origine les raisins de ce cépage étaient noirs, d'où son nom, dérivé de maure ;
 Morillon, autre nom vernaculaire donné en français au bois-gentil (Daphne mezereum).

Mycologie 
 Morillon, nom vernaculaire donné en français à différents champignons ressemblant aux morilles, mais pas forcément commestibles, même cuits, voire toxiques, selon les régions du monde :
 Europe : la Morille à moitié libre (Morchella semilibera, syn. Mitrophora semilibera), champignon au pied beaucoup plus long et au chapeau très court ;
  En Amérique du nord, par analogie :
 l'espèce répandue au Nord-est, qu'on croyait être la même que celle trouvée en Europe, a été renommée Morchella punctipes (la Morille à pied ponctué) ;
 au Canada, la Gyromitre fausse morille (Gyromitra esculenta) (très toxique crue et hors des climats froids).

Patronyme 

 Saint Morillon (ou Maurilio) (mort en 580), évêque de Cahors ;
 Maximilien Morillon (1517-1586), évêque de Tournai ;
 Morillon Du Bourg, délégué du roi de France pour l’exécution du traité de Bréda et représentant de la Compagnie des Indes occidentales, vint côtoyer le rivage de l’Acadie ;
 Claude Morillon (début du ), imprimeur français de Lyon ;
 David Morillon (1972-), coureur de moto français, vice-champion du monde d'endurance 2005 ;
 Étienne Morillon (1884-1949), peintre français de l'école lyonnaise ;
 Gilles Morillon, musicien français batteur de rock ;
 Henri Morillon (1923-1947), militaire, lieutenant originaire de Château-Gontier mort pour la France en Indochine à Sadec. Chevalier de la légion d'honneur ;
 Jean Le Morillon (1920-2009), colonel français ;
 Lalligand-Morillon, révolutionnaire français ;
 Philippe Morillon (1935-), militaire et personnalité politique française ;
 Philippe Morillon (1950-), illustrateur, photographe et artiste français ;
 Pierre-Victor-Auguste Morillon (1757-1839), homme politique français ;
 Robert Morillon, homme politique français (1910-2007), député en 1967 ;

Divers 
 Morillon(s) et Morillonne(s), gentilé des habitants de la commune de Saint-Moré du département de l’Yonne ;
 Morillon, émeraude brute qui se vend au poids.

Références 

Patronyme français